Алан () — чоловіче ім'я, прийняте в католиків
 Алан — осетинське ім'я.
 Алан — представник народу аланів, кочовик іраномовного племені скіфо-сарматського походження.
 Алан — епонім, легендарний прабатько німецьких племен з роду Яфета.

Персони 

 Алан Алда
 Алан Бадоєв
 Алан Гардінер
 Алан Ґарсія
 Алан де Боттон
 Алан Джонс (гонщик)
 Алан Дзагоєв
 Алан Елфорд
 Алан Карвалью
 Алан Келлі
 Алан Кокс
 Алан Лільський
 Алан Мілн
 Алан Мур
 Алан Пакула
 Алан Паркер
 Алан Рен
 Алан Рікман
 Алан Сільвестрі
 Алан Тудик
 Алан Тюрінг
 Ален Честер
 Алан Чумак
 Алан Шепард
 Алан Дідьє Зокора Деґюї
 Алан Озоріо да Коста Сілва
 Алан Мак-Діармід
 Алан Гіґер
 Алан Джеймс Болл
 Алан Е. Болл
 Алан Бейкер
 Алан Голлінґгерст
 Алан Годжкін
 Алан Ширер
 Алан Пард'ю
 Алан Гансен
 Алан Гаттон
 Алан Уайлдер
 Алан Кей
 Алан Перліс
 Алан Бонд
 Алан Парсонс
 Алан Ледд
 Алан Грінспен
 Алан Аркін
 Алан Кормак
 Алан Пулідо
 Алан Анатолійович Хугаєв
 Алан Маллері
 Алан Сміт (футболіст, 1962)
 Алан Сміт (футболіст, 1980)
 Алан Годжкінсон
 Алан Макларен
 Алан Пікок
 Алан Дін Фостер
 Алан Кемпбелл
 Алан Бін
 Алан Макдональд
 Ален Робер
 Алан Ланкастер
 Алан Маршалл
 Алан Кербішлі
 Алан Сімонсен
 Алан Гудріч Кірк
 Алан Патрік
 Алан Чемберлен
 Алан Макманус
 Алан Казбекович Гогаєв
 Алан Да Сілва Соуза
 Алан Френсіс Брук
 Алан Мілберн
 Алан Джонсон
 Алан Банді
 Алан Грегов
 Алан Рене Лесаж
 Алан Воррен
 Алан Бакстер
 Алан Вілсон (музикант)
 Алан Шугарт
 Алан Пінкертон
 Алан Воттс
 Алан Пол
 Алан Керр
 Алан Ілліч Дудаєв
 Алан Мінтер
 Алан Песко
 Алан Маннус
 Алан Макклетчі
 Алан Вейс
 Алан Ліхтман
 Алан Дершовіц
 Алан Гінкес
 Алан Уриґа
 Алан Дункан
 Алан Мортон
 Алан Костелецький

Топонім 

 Алан — село Тюлячинського району Татарстану РФ.
 Алан — село Балтасинського району РФ.
 Алан — село Мамадиському районі Татарстану РФ.
 Алан — село Арському районі Татарстану РФ.
 Алан — улус Бурятії РФ.
 Алан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна.

Інше 
 Алан — порода собак.
 «Алан» — ансамбль.
 Алан — кратер Місяця.
 «Алан» — протиградова ракета, проти опадів граду.
 Алан — гідрид алюмінію (AlH3).